Franciaország
Rocquigny, település Aisne megyében
Rocquigny, település Ardennes megyében
Rocquigny, település Pas-de-Calais megyében